«Mambo No. 5» —  песня, написанная Пересом Прадо. Он же был её оригинальным исполнителем, издал её в 1949 году.

В 1999 году международного успеха добилась вокальная версия немецкого певца Лу Беги.

Версия Лу Беги 
Кавер песни в исполнении Лу Беги стал хитом в Великобритании и Австралии, где он в течение восьми недель занимал первую строчку хит-парада, став самым продаваемым синглом в 1999 году. В Billboard Hot 100 песня достигла третьей строчки 2 ноября 1999 года, это был единственный хит Лу Беги, попавший в Top 40.

«Mambo No. 5» покорил вершину чарта Европы Плюс и по итогам 1999 года занял 20-е место.

Чарты и продажи

Сертификации

Позиция в чартах

Позиция в чартах к концу года

Примечания 

Песни Лу Беги
Песни на английском языке
Песни 1949 года
Синглы 1999 года
Синглы 2001 года
Синглы RCA Records
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австрии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Дании
Синглы, возглавлявшие European Hot 100 Singles
Синглы, возглавлявшие хит-парад Финляндии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles Национального синдиката звукозаписи Франции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Германии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Италии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40
Синглы, возглавлявшие хит-парад Новой Зеландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Норвегии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Испании
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швеции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швейцарии
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ultratop 50 Singles (Валлония)
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ultratop 50 Singles (Фландрия)
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles журнала RPM
Зал славы «Латинской Грэмми»
Синглы, возглавлявшие хит-парад Single Top 100
Дебютные синглы 1999 года